Красицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Красицы — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Красицы — железнодорожная станция в Селижаровском районе Тверской области.